Ilo puede hacer referencia a lo siguiente:

 Ilo, Una ciudad del Perú.
 Ilo (hijo de Dárdano), Un hijo de Dárdano.
 Ilo (hijo de Mérmero), Un hijo de Mérmero, nieto de Jasón y Medea.
 Ilo (hijo de Tros), Un hijo de Tros, fundador de la ciudad de Ilión.
 Integrated Lights-Out (iLO), el procesador de gestión utilizado en la mayoría de los servidores ProLiant.